Pajizo puede referirse a:

 La paja, nombre genérico que se le da al tallo seco de las gramíneas.
 El nombre común de la planta Sisymbrium officinale.
 Persona que tiene una adicción a la masturbación ya sea Hombre o Mujer